Атојатемпан има више значења:

 Општина Атојатемпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атојатемпан (Атојатемпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику